Velika nagrada Japonske 1999 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1999. Odvijala se je 31. oktobra 1999.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:37,470
|
|-
! 2
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:37,820
| +0,350
|-
! 3
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:38,239
| +0,769
|-
! 4
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:38,696
| +1,226
|-
! 5
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:38,975
| +1,505
|-
! 6
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:39,623
| +2,153
|-
! 7
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:39,644
| +2,174
|-
! 8
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 1:39,706
| +2,236
|-
! 9
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 1:39,717
| +2,247
|-
! 10
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:39,721
| +2,251
|-
! 11
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 1:39,732
| +2,262
|-
! 12
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:40,140
| +2,670
|-
! 13
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:40,140
| +2,670
|-
! 14
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:40,261
| +2,791
|-
! 15
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:40,303
| +2,833
|-
! 16
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 1:40,403
| +2,933
|-
! 17
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:40,740
| +3,270
|-
! 18
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 1:40,861
| +3,391
|-
! 19
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 1:41,067
| +3,597
|-
! 20
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 1:41,529
| +4,059
|-
! 21
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 1:41,708
| +4,238
|-
! 22
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 1:42,515
| +5,045
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 53
| 1:31:18,785
| 2
| 10
|-
! 2
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 53
| + 5,015 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 53
| + 1:35,688
| 5
| 4
|-
! 4
| 8
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 53
| + 1:38,635
| 4
| 3
|-
! 5
| 6
|  Ralf Schumacher
| Williams-Supertec
| 53
| + 1:39,494
| 9
| 2
|-
! 6
| 11
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 17
|  Johnny Herbert
| Stewart-Ford
| 52
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 16
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 52
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 9
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Supertec
| 52
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 10
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 52
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 11
| 12
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 52
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 12
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Supertec
| 52
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 13
| 14
|  Pedro de la Rosa
| Arrows
| 51
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 14
| 9
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 47
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 15
|  Toranosuke Takagi
| Arrows
| 43
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 20
|  Luca Badoer
| Minardi-Ford
| 43
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 39
| Hidravlika
| 3
|  
|-
! Ods
| 21
|  Marc Gené
| Minardi-Ford
| 31
| Menjalnik
| 20
|  
|-
! Ods
| 7
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 21
| Fatigue
| 12
|  
|-
! Ods
| 18
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 19
| Alternator
| 6
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 3
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 5
|  Alessandro Zanardi
| Williams-Supertec
| 0
| El. sistem
| 8
|  
|}

Formula 1 sezona 1999
1999